

Бостандицький сільський округ — адміністративна одиниця, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Бостандицький сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область

Дивись також 
 Бостандик
 Бостандицький район